Тим — река в Курской и Орловской областях России, правый приток реки Быстрая Сосна (бассейн Дона). Длина — 120 км, площадь бассейна — 2460 км².

Исток находится в 4 км южнее пгт Тим Тимского района Курской области. Высота устья — 137,2 м над уровнем моря.

Притоки (км от устья) 
 19 км: река Полотская
 29 км: река Белая
 35 км: река без названия, у с. Русановка
 40 км: река без названия, у с. Верхняя Русановка
 48 км: река Косоржа
 77 км: река без названия, у с. Жаровка
 86 км: река Толстая (Тим)
 96 км: река без названия, у с. Забелье
 103 км: река Гнилуша

Примечания 

Притоки Быстрой Сосны
Реки Курской области
Реки Орловской области